

Cinema 
 Viva l'Italia – film del 1961 diretto da Roberto Rossellini
 Viva l'Italia – film del 2012 diretto da Massimiliano Bruno

Musica 
 Viva l'Italia – album di Francesco De Gregori del 1979
 Viva l'Italia – singolo di Francesco De Gregori del 1979
 Viva l'Italia – album di Ana Belén del 2003

Pagine correlate 
 W l'Italia